Nissan B — автомобильная платформа, используемая в автомобилях В-класса Nissan и Renault. Позднее к ним добавились и некоторые автомобили Lada.

Автомобили В-класса Renault и Nissan используют эту платформу с 2002 года. В 2010 году вышло следующее поколение этой платформы — Nissan V.

Автомобили 
 2002 — Nissan Cube (Z11) второго поколения
 2002 — Nissan March / Micra (K12)
 2005 — Renault Clio второго и третьего поколений
 2005 — Renault Modus
 2007 — Renault Twingo второго поколения
 2008 — Nissan Cube (Z12) третьего поколения
 2008 — Renault Symbol второго поколения
 2010 — Renault Wind

Платформа B0 
Модификация платформы Nissan B с удлинённой колесной базой, которая используется при производстве бюджетных автомобилей Renault и Lada имеет индекс B0. Платформу B0 начали проектировать в 1998 году и в 2004 году был представлен первый автомобиль Renault на данной платформе — Renault Logan. Сейчас данная платформа является основной платформой Renault-Nissan для производства автомобилей B-класса. Главный плюс платформы B0 заключается в том, что используя данную платформу, можно производить крайне широкий ряд моделей — от небольших легковых автомобилей до коммерческих и внедорожников.

В настоящее время платформа B0 (global access ) используется при производстве следующих автомобилей:
 06.2004 — Dacia Logan
 06.2008 — Dacia Sandero
 01.2010 — Renault Duster
 07.2012 — LADA Largus
 11.2012 — Nissan Almera (G15)
 11.2012 — Dacia Lodgy/Dokker
 04.2014 — Nissan Terrano
 11.2015 — LADA XRAY
 04.2016 — Renault Kaptur
 08.2018 — Renault Arkana

Также платформа Renault-Nissan B0 используется при производстве следующих автомобилей марки Nissan:
 2003 — Nissan Cube³ (GZ11)
 2004 — Nissan Tiida / Versa (C11) первого поколения (2004—2010)
 2005 — Nissan Bluebird Sylphy (G11)
 2005 — Nissan Note (E11)
 2005 — Nissan Wingroad (Y12) / Nissan AD третьего поколения
 2006 — Nissan Livina Geniss
 2009 — Nissan NV200
 2012 — Nissan Almera (G15)
 2013 — Nissan Terrano
 2015 — Nissan Tiida (C13)

Nissan V 
Второе поколение платформы Nissan B называется Nissan V от сокращенного «versatile», что означает разносторонний, гибкий, изменчивый, многогранный. Платформа Nissan V была создана для придания несущей конструкции оптимальной жёсткости с целью получения отличной управляемости и плавности хода при минимальной массе кузова, благодаря чему автомобили, использующие эту платформу отличаются улучшенными динамическими качествами, низким расходом топлива и уровнем выбросов вредных веществ. Мультифунциональность платформы позволяет выпускать автомобиль не только в переднеприводном, но и в полноприводном варианте.

На платформе Nissan V построены:
 2013 — Nissan Note (E12) второго поколения
 2010 — Nissan Leaf
 2010 — Nissan March / Micra (K13) четвёртого поколения (c 2011 его аналог Renault Pulse)
 2010 — Nissan Tiida / Versa / Sunny второго поколения
 2010 — Nissan Juke
 2013 — Nissan Sentra / Sylphy/ Pulsar
 2012 — Renault Clio четвёртого поколения
 2013 — Renault Captur
 2014 — Datsun Go/Go+

См. также 
 Nissan C (Платформа)
 Ford C1 (Платформа)

Примечания 

Renault
Nissan
Автомобильные платформы